Morillon (Alta Savoia), municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Saint-Morillon, municipi al departament de la Gironda (regió de Nova Aquitània, França)
 Philippe Morillon (Casablanca, 1935), militar francès que va aconseguir el grau de general